concessie (vergunning), een vergunning voor de exclusieve exploitatie van een grondstof of dienst in een bepaald gebied
 concessie (gebied), een gebied dat door een ander land of andere organisatie wordt geregeerd dan het land dat er de soevereiniteit over heeft
 concessie (onderhandeling), een toegeving of tegemoetkoming van een persoon aan een tegenpartij